

Кнурув — місто в Ґлівицькому повіті Сілезького воєводства
 Кнурув — село в гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства